Алба́нцы (; см. также арнауты) — балканский народ, основное население Албании, а также частично признанного государства Косово. Также проживают в северо-западных районах Северной Македонии, Сербии и других странах.

Общая численность: около 8 миллионов человек. Оценки соотношений количества последователей трёх разных конфессиональных групп различны или даже противоречивы. В начале XX века соотношение между христианами и мусульманами было почти равным (35 % католиков и около 15 % православных и 50 % мусульман).
По данным более современного источника, CIA World Factbook, соотношение количества верующих разных религий таково: мусульмане — 56,7 %, католики — 10 %, православные — 6,8 %. Однако, по данным Pew Research Center по состоянию на 2009 год процентное количество мусульман в Албании было даже 79,9 %. В то же время, по данным Всемирной христианской энциклопедии на тот же 2009 год, лишь 38 % являются мусульманами, а 36 % составляют христиане. Согласно же Госдепу США рейтинг лиц, принимающих активное участие в религиозной жизни и службах в храмах, составляет всего между 25 и 40 %. Возможно, на соотношение религиозных групп наложило отпечаток то, что в период правления Энвера Ходжи в Албании пропагандировался атеизм.

Название 
Происхождение названия «Албания» и «албанцы» неясно, оно отмечено в источниках начиная с II века и связывается рядом этимологов с индоевропейским *alb- 'гора' или  'белый'. Современное их самоназвание — от shqip- 'говорящий понятно'. В Греции существует также народная этимология от  'грубый, дикий'.
Также есть предположение, что название страны и народа происходит от иллирийского «olba» — «селение».

История 
Согласно энциклопедическому словарю Брокгауза и Ефрона, албанцы — прямые потомки древних пеласгов, язык которых они сохранили до сих пор с теми, конечно, переменами, которые произошли в нём в течение тысячелетий.

Этногенез албанцев крайне сложен и запутан, на данном этапе развития науки все теории об этногенезе народа являются не более, чем вольными гипотезами. Исходя из наличных документов Болгарского царства и Византийской империи, первое упоминание об албанцах в границах нынешнего государства относится к X веку. В это время их ареал ограничен горами Северной Албании — Мирдита, Дукагини, Малиссия. В пользу этого убеждения говорит доминирование албанских (язык «Shqip») топонимов данного региона и дефицит славянских, столь обычных для Южной Албании (Лаберия, Тоския).

В XII—XIV веках происходит расселение албанцев с северных гор в долины и на юг, ассимиляция романизированных ранее иллирийцев и их постепенное бесследное исчезновение. На юге Албании, населённой греками, славянами, а также романизированными македонянами, сарматами и венетами (последние — исходная точка для аромунов), происходит распространение языка без существенного генетического влияния албанцев. Возможно, албанский этнос имеет полифилетическое происхождение (то есть от различных исходных групп): иллирийцы (северо-запад), дарданцы и прочие фракийские народы (северо-восток и восток), пеласги (юг). Сильно славянское и греческое влияние.

К XVI веку заканчивается албанизация славян и романизированного населения на севере нынешней Албании, а к концу XVII века — распространение албанского языка (тоскский вариант) на юге — в Лаберии и Тоскии.

Есть также более позднее славянское, турецкое и греческое влияние, но оно носило преимущественно локальный генетический или культурный характер.

Османская эпоха 
В XIV—XV веках албанцы после значительного сопротивления во главе с Георгием Кастриоти попали под господство турок. Во время турецкого господства много албанцев приняло ислам.

Ряд деятелей албанского происхождения играл значительную роль в администрации Османской империи, из них вышло несколько великих визирей империи. Вместе с тем православные албанцы (а также ряд исламских лидеров, такие, как Али-паша Тепеленский) участвовали в борьбе в XVII—XIX вв. против турок.

XX век 
Собственная государственность у албанцев была создана только в 1912 году, после Первой балканской войны; тогда же, в процессе распада Османской империи, албанское меньшинство оказалось также в Югославии (Македония, Косово и Метохия).

В 1940—1980-е годы в Албании действовал режим Энвера Ходжи, проводившего политику изоляционизма. Во второй половине 1980-х годов Албания, уровень жизни в которой был крайне низким, открыла границы. В связи с этим началась двусторонняя миграция албанцев в Грецию и Италию.

В 1990-е годы албанцы заявили о планах создать свою государственность в сербском крае Косово и Метохия (получивший при поддержке войск НАТО после 1999 фактическую независимость от Сербии; албанцы уже в первой половине XX века стали составлять в нём подавляющее большинство населения) и некоторых районах Македонии.

Расселение 
Проблема расселения албанцев является дискуссионной в связи с современными этническими конфликтами с сербами, македонцами и греками.

В 1270—1280-х гг. албанское население начало массовый спуск на равнину возле города Диррахий.
Из сообщений императора Иоанна Кантакузина следует, что албанцы-католики, вытесняя греков и сербов, переселялись целыми общинами вместе с женщинами, детьми и скотом.

Албанцы мигрировали в Македонию тремя путями: Дукагинский (северный) направлялся через Полог к Скопье и Куманово. Малисорский вел от Охрид к Пелагонии и Повардарью. Тоскский (южный) — от Преспы к Лерину.

В XIV в. албанцы и валахи упоминаются в районе Калканделен и Скопье, на что указывают не только упоминания в актовом материале, но и конкретные имена: Прогон, Радул, Фрацил, позднее Гьин.

В грамоте Душана (1334/1335) упоминается село Арбанаси вблизи Прилепа, а в районе отмечено присутствие и влахов, и албанцев-католиков.

После победы при Ахелое (1359) при поддержке венецианцев над Никифором II Ангелом албанцы-католики начали заселение Этолии и Акарнании, называемых также Малой Валахией.

К XV в. наибольшее число албанцев было зарегистрировано в вилайете Калканделен, нахии Манастир, нахии Филорина и в вилайете Пирлипе. После военной экспедиции Георгия Кастриоти в Италию началась албанская колонизация Апулии.
Есть мнение, что первоначальной родиной албанцев была не Албания в её нынешних границах и не Кавказская Албания (Алванк), а некая территория на западе Дакии, где сохранился нероманизированный дакский народ. В пользу этого: фонетическая близость албанского языка с дакскими наречиями и некоторыми диалектами современного румынского в западной Валахии, отсутствие нативных слов, относящихся к морской терминологии.

Этнографические группы 

Албанцы разделяются по языку и обычаям на две основные подгруппы:
 Геги — северные албанцы, населяют Северную Албанию, Северную Македонию, Косово, Черногорию, преимущественно сунниты и католики (фанды). У гегов до сих пор сохраняется деление на племенные объединения — фисы.
 Тоски — южные албанцы, населяют Южную, Центральную Албанию и Грецию, преимущественно сунниты и православные.

Между XIII−XVI веками из-за бурных политических событий на Балканах, главные из которых — крестовые походы, крушение Византийской империи и становление Османской, из албанского этноса выделилось две крупные субэтнические эксклавные группы, постепенно развившиеся в самостоятельные народы в настоящее время слабо связанные со своей исторической родиной. К ним относятся:
 Арнауты (арваниты) — православные албанцы республики Греция (Пелопоннес, Аттика, Беотия, Афины, острова Эвбея, Андрос и др.). Родной — арнаутский диалект албанского языка, большинство уже сильно затронула эллинизация. Однако, по некоторым данным и в Республике Албании численность православного населения превысила 30 %, в частности православие принимают представители особого вида ислама — бекташей.
 Арбереши — албанцы-католики, основной регион проживания которых — Южная Италия и Сицилия. Большинство сильно затронула итальянизация.

Характерная черта обеих субэтнических групп — их архаичное самоназвание (эндоэтноним), которое сохраняет ранее преобладавший во всём албаноязычном ареале романский по происхождению корень «алб» (видоизменённые арб, арв) из  «белый». В самой Албании позднее уже в новое время получило распространение самоназвание шкип ( «понятный; тот, кого можно понять»).

Гаплогруппы албанцев

См. также 
 Албанизация
 Шиптары

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 Ю. В. Иванова. Албанцы и их соседи. М.: Наука, 2006.

Ссылки 

 Albanians in Turkey
 Albanian Canadian League Information Service (ACLIS)
 Albanians in the Balkans U.S. Institute of Peace Report, November 2001
 Books about Albania and the Albanian people 

 
Балканские народы
Народы Албании
Народы Греции
Народы Сербии
Народы Северной Македонии
Народы Косова